Нохояха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Нохояха (приток Надояхи)
Нохояха (приток Нентуйяхи)
Нохояха (приток Нижней Хабирутты)
Нохояха (приток Няруйяхи)
Нохояха (приток Паёседаяхи)
Нохояха (приток Сандяяхи)
Нохояха (приток Тыдэотты)
Нохояха (приток Яренатаяхи)